Десантное — название населённых пунктов:

Россия 
 Десантное — посёлок в Славском районе Калининградской области.

Украина 
 Десантное — село в Килийском районе Одесской области.